Harald Göransson kan avse:

Harald Göransson (1891–1952), politiker
Harald Göransson (musiker) (1917–2004), organist, koralboksförfattare